Les élections cantonales dans le canton de Dunkerque-Est se déroulent le .

Canton 
Le canton de Dunkerque-Est est composé en 1895 des communes suivantes : Bray-Dunes, Coudekerque, Coudekerque-Branche, Dunkerque-Est, Leffrinckoucke, Malo-les-Bains, Rosendaël, Téteghem, Uxem, Zuydcoote.

Contexte 
Florent Guillain (Progressistes) se présente une seconde fois dans ce canton toujours sans concurrent à ces éléctions.

Résultats 
 Conseiller général sortant : Florent Guillain  (Progressistes)

Notes et références 

Histoire de Dunkerque
Bray-Dunes
Malo-les-Bains
Rosendaël
1895-07
1895-07
1895-07
Élections cantonales dans le Canton de Dunkerque-Est